Lancashire League 1897–98 var den niende sæson af den engelske fodboldliga Lancashire League. Ligaen havde deltagelse af 17 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af New Brighton Tower FC, som i sin første sæson i ligaen vandt mesterskabet. New Brighton Tower FC blev efter sæsonen valgt som nyt hold i The Football League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League

Noter 

Sæsoner i Lancashire League
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898